Johann Tresenreuter ist der Name folgender Personen:

* Johann Adam Tresenreuter (1676–1754), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Ulrich Tresenreuter (1710–1744), deutscher Pädagoge, Philologe, Philosoph und evangelischer Theologe